О () — корейське прізвище.
 О Бан Сок — південнокорейський футболіст.
 О Бом Сок — південнокорейський футболіст.
 О Дже Сок — південнокорейський футболіст.
 О Джін Хьок — південнокорейський лучник.
 О Ин Сок — південнокорейський фехтувальник.
 О Ин Сон — південнокорейська альпіністка.
 О Йон Гьо — південнокорейський футболіст.
 О Йон Су — південнокорейський актор.
 О Сан Ин — південнокорейський настільний тенісист.
 О Се Джон — південнокорейський ковзаняр.
 О Се Хон — південнокорейський футболіст.
 О Ха На — південнокорейська фехтувальниця.
 О Х'є Рі — південнокорейська тхеквондистка.
 О Чі Хо — південнокорейський актор.
 О Чон Е — північнокорейська важкоатлетка.
 О Юн Кьон — північнокорейський футболіст.

Див. також 
 Список корейських прізвищ
 O

Корейські прізвища